Fenix eller Fénix (efter grekiskans phoinix, som betyder purpurfärgad) kan syfta på:

 Fenix – mytologisk fågel som förekommer i en rad legender från olika kulturer
 Fenix (film) – en norsk-svensk dramafilm från 2019 i regi av Camilla Strøm Henriksen
 Fenix V – australisk sciencefictionserie som visades på svensk TV i början av 1970-talet
 HC Fenix – handbollsklubb i Åbo, Finland
 Operation Fenix – också kallat Phoenixprogrammet, en hemlig amerikansk kampanj under Vietnamkriget

Astronomi 
 Fenix (stjärnbild) – stjärnbild på södra stjärnhimlen
 Fenix (galax) – en dvärggalax

Etablissemang 
 La Fenice (Fenixen) – operahus i Venedig, Italien
 Hotel Fenix – restaurang i hörnet av Drottninggatan 71 C och Barnhusgatan i Stockholm, namnet före 1900 Hotel Phoenix
 Fenixpalatset – restaurang och ett nöjesetablissemang invigt 1912, på Adolf Fredriks kyrkogata i Stockholm
 Fenix /Phaenix /Neptun (biograf) – biograf på Andra Långgatan i Göteborg, som drevs 1916–1922
 Fenix (biograf i Stockholm) – biograf i Stockholm 
 Fenixhuset – byggnad  i centrala Örebro

Fordon, fartyg, flygplan 
 L-39 Fenix – tjeckoslovakiskt flygplan från 1960-talet
 Fenix (1651) – svenskt örlogsfartyg sjösatt 1651
 Fenix (1708) –  svenskt örlogsfartyg med 34 kanoner sjösatt 1708
 Fenix Lilla (1715) – svensk fregatt sjösatt 1715
 Maxi Fenix – segelbåt presenterad 1980
 Fenix Turbo/Inspector – motorbåt tillverkad av Maxi/Nimbus

Företag och föreningar 
 Fenix – ursprungligt namn på en lettisk tåg- och fordonsfabrik, grundad 1885, se Rīgas Vagonbūves Rūpnīca
 Fenix (skola) – företagsforskarskola vid Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm, grundad 1997 av bland andra Flemming Norrgren
 Fenix Outdoor AB – företagskoncern som bland annat omfattar Fjällräven
 Kooperativa Föreningen Fenix – svensk kooperativ förening som öppnade sin första butik 1907 i Lund
 Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix – svenskt försäkringsbolag

Konstverk 
 Fågel Fenix (Torsten Renqvist) – flera skulptur av Torsten Renqvist
 Fågel Fenix (Inga Bagge) – textilcollage av Inga Bagge från 1977 i Kista
 Fågel Fenix (Lisa Larson) – skulptur av Lisa Larson

Litteratur 
 Fenix – kung av Apulien i den fornsvenska romanen Flores och Blanzeflor
 Fågel Fenix: berättelse i tre afdelningar – roman från 1909 av Wilma Lindhé
 Fågel Fenix (roman av Lene Kaaberbøl) – roman från 2003 av Lene Kaaberbøl
 Fågel Fenix – fabeldjur i Harry Potter

Mytologi 
 Fenix – mytologisk fågel som förekommer i en rad legender från olika kulturer
 Fenghuang – mytologisk fågel som brukar kallas den asiatiska Fågel Fenix
 Foinix – Akilles lärare i Illiaden

Musik 
 Fågel Fenix (låt av Björn Afzelius) – låt från 1984 av Björn Afzelius på albumet Afzelius; sång & gitarr
 Fenix (orkesterstycke) – orkesterstycke av Ingvar Karkoff uruppfört 1993

Tidskrifter 
 Fenix (tidning) –  speltidning som ges ut av Gillbring Grafisk Design
 Fågel Fenix (tidskrift) –  finlandssvensk tidskrift 1975–1977

Personer 
 Rey Fénix – mexikansk fribrottare
 Fenix (DJ) – en DJ

Se även 
 Phoenix (olika betydelser)
 Phenix